De val (strip), een strip van schrijver en tekenaar Etienne Davodeau
 De val (film uit 1970), een film van de Nederlandse regisseur Adriaan Ditvoorst